La Hermandad de la Santa Cruz puede hacer referencia a:

 La Hermandad de la Santa Cruz, que participa en la Semana Santa en Málaga.
 La Hermandad de la Santa Cruz y Santa Elena, que participa en la Semana Santa en Ocaña.
 La Hermandad de la Santa Cruz, que participa en la Semana Santa en Vivero (Provincia de Lugo).